Ку́оппа () — финская фамилия. Известные носители:

  (род. 1971) — шведский биатлонист.
 Куоппа, Тару (род. 1983) — финская лучница.